Soutter ist der Familienname folgender Personen:

 Ellie Soutter (2000–2018), britische Snowboarderin
 James Soutter (1885–1966), britischer Leichtathlet
 Louis Soutter (1871–1942), Schweizer Maler
 Lucy Soutter (* 1967), englische Squashspielerin
 Michel Soutter (1932–1991), Schweizer Filmregisseur
 Philippe Soutter (* 1962), Schweizer Unihockeytrainer
 Rodolphe Soutter (1789–1866), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Souter
 Sautter
 Sutter